155 км, 155-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 155 км — остановочный пункт на Большом кольце МЖД в Истринском районе Московской области. Код 197030.
 155 км — остановочный пункт на линии Карламан — Мурапталово Башкирского (Нижнекамского) отделения Куйбышевской железной дороги. Находится в Стерлитамакским районе. Код 652759.
 155 км — остановочный пункт на линии Александров — Ярославль Северной железной дороги. Находится в Ярославской области рядом с селом Смоленское Переславского района. Код 313624.
 155 км — остановочный пункт / пассажирская платформа,   Свердловская железная дорога  (Свердловская область). Код 787119. 
 155 км — остановочный пункт / пассажирская платформа,   Свердловская железная дорога (Свердловская область). Код 777418.
 155 км — остановочный пункт / пассажирская платформа,   Южная   железная дорога (Полтавская область). Код 429520. 
 155 км — остановочный пункт / пассажирская платформа,   Куйбышевская железная дорога. Код 652759. 
 155 км — остановочный пункт / пассажирская платформа,   Восточно-Сибирская железная дорога (Иркутская область). Код 924018. 
 155 км — остановочный пункт / пассажирская платформа,   Казахстанская железная дорога. Код 684459.